Ана Арнау Камарена (  2005, Мадрид, Іспанія)— іспанська гімнастка, що виступає в груповій першості. Срібна призерка чемпіонату Європи.

Результати на турнірах

Примітки 

Іспанські художні гімнастки
Бронзові призери чемпіонатів світу
Срібні призери чемпіонатів Європи